

Patronyme
 Andreas Burnier (1931-2002), est une romancière néerlandaise.
 Franck Burnier (1963-), est un footballeur français.
 João Bosco Burnier (1917-1976), est un prêtre jésuite brésilien, missionnaire au Mato Grosso.
 Michel-Antoine Burnier (1942-2013), est un journaliste et écrivain français.
 Raymond Burnier (1912-1968), est un photographe suisse.
 Robert Burnier (1897-1974), est un acteur et chanteur français.